Бюрла́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Кастр-2. Округ коммуны — Кастр.

Код INSEE коммуны — 81042.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 580 км к югу от Парижа, в 75 км восточнее Тулузы, в 36 км к юго-востоку от Альби.

По территории коммуны протекает река Агу. Большую часть территории коммуны занимают леса.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1902 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 1252 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 912 были экономически активными, 340 — неактивными (показатель активности — 72,8 %, в 1999 году было 72,9 %). Из 912 активных работали 829 человек (462 мужчины и 367 женщин), безработных было 83 (42 мужчины и 41 женщина). Среди 340 неактивных 129 человек были учениками или студентами, 86 — пенсионерами, 125 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Бывший монастырь (XII век). Исторический памятник с 1981 года.
 Башня Витур (XIII век). Исторический памятник с 1927 года.
 Коллегиальная церковь Св. Петра.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Тарн